The Sims 2: Holiday Edition (2006) er et spil fra EA til the sims 2.omfatter The Sims 2 og The Sims 2: Happy Holiday Stuff med igen flere ting med.udviklet af maxis og udgivet af EA.og udkom i nordamerika 2006 7 november og blev bedømt til teen af ESRB.desuden udkom den kun til Windows.

2: Holiday Edition (2006)
Computerspil fra 2006